Joseph Kennedy peut désigner :
 Joseph Patrick Kennedy (1888-1969), homme politique et diplomate américain, père du président John Fitzgerald Kennedy et patriarche de la famille Kennedy ;
 Joseph Patrick Kennedy, Jr. (1915-1944), militaire américain et frère aîné du président John Fitzgerald Kennedy ;
 Joseph P. Kennedy II (1952-), homme d'affaires américain et fils aîné de Robert Francis Kennedy et de sa femme Ethel Kennedy ;
 Joseph P. Kennedy III (1980-), homme politique américain, fils du précédent ;
 Joseph Kennedy (1981-), acteur britannique.